Karl Meyer kan være flere personer
 Karl Meyer (kemiker) - dansk kemiker (1862-1935)
 Karl Otto Meyer - dansk lærer, journalist og politiker i Sydslesvig, Tyskland (født 1928)